Песма Евровизије 2007. (; ) је 52. по реду избор за Песму Евровизије. Одржана је у Хелсинкију, главном граду Финске, захваљујући победи групе -{Lordi}-. Ово је био први пут да се такмичење одржава у Финској. Са 42 песме учеснице, то је била Евровизија са највише учесника до тада.

Такмичење је одржано у Хартвал Арени, највећој финској хали за хокеј на леду. Емитер-домаћин, финска национална телевизијска мрежа -{YLE}- је за такмичење предвидела буџет од 13 милиона евра.

На овом издању Песме Евровизије су дебитовале Грузија и Чешка, као Србија и Црна Гора у својству самосталних држава. Први пут је изведена песма која је садржала јерменски језик.

Такмичење је било одржано у две вечери, полуфиналу 10. маја и финалу 12. маја. У финалу је било изведено 24 композиције, од чега директно учествују песме из десет најбоље пласираних земаља са Песме Евровизије 2006. те тзв. ”Велике четворке” – Уједињеног Краљевства, Француске, Немачке и Шпаније. Овим 14 песмама се у финалу придружује још десет најбоље пласираних композиција из полуфинала.

Победник Евровизије 2007. је Србија коју је представљала Марија Шерифовић са песмом Молитва. Ово је био први и за сада једини пут у историји да једна земља однесе победу на свом дебитантском наступу и први пут да победи песма у целости певана на матерњем језику од када је враћена могућност певања на језику по избору. Такође, ово је била прва и за сада једина победа за једну бившу југословенску републику.

Ток такмичења 

Учешће на Песми Евровизије 2007. је пријавило чак 43 земље, при чему је делегација Монака потом у предвиђеном року повукла своју пријаву. Иако правила предвиђају највише 40 учесника (14 директно пласираних и 26 у полуфиналу), Референтна група Европске радиодифузне уније је, како је на конференцији за штампу на Дечјој песми Евровизије 2006. у Букурешту 1. децембра 2006. потврдио извршни надзорник Песме Евровизије Сванте Стокселијус, одлучила да ће све земље које потврде учешће моћи да учествују. ЕРУ је коначан списак 42 учесника (14 директно пласираних у финале и 28 у полуфиналу) потврдила 15. децембра 2006.

Редослед наступа одређен је на састанку шефова делегација у Хелсинкију 12. марта 2007. Ове године је у поступак жребања уведено ново правило, према којем су шефови делегација првих пет извучених учесника полуфинала и прва три извучена учесника финала могли сами да изаберу свој редослед наступа. Преостале земље су затим добиле наступ редом по редоследу извлачења од незаузетих места. Делегације свих земаља које су имале право да бирају редослед наступа су изабрале другу половину одговарајуће вечери.

Земље учеснице

Извођачи који су учествовали раније

Такмичарске вечери

Полуфинале

Финале 
Финалисти су били:
 Чланови велике четворке: Француска, Немачка, Шпанија и Уједињено Краљевство;
 Десет првопласираних са  (без велике четворке);
 Десет првопласираних из полуфинала ове године.

Табеле

Резултати полуфинала

Резултати финала

Контроверзе 
Резултати гласања су били предмет критика бројних медија у западној Европи, оптужујући суседско и гласање дијаспоре за то што је из полуфинала квалификовало 10 источноевропских земаља и што су источноевропске земље заузеле првих 15 места у финалу. О овој теми се расправљало и у Парламенту Уједињеног Краљевства. ЕРУ и неки коментатори у земљама западне Европе одбијали су да прихвате све те критике инсистирајући на томе да гласање рефлектује јачину песама и наступа, а неки су чак тврдили да су те критике укорењене у чињеници да су одређене земље огорчене због недавних успеха земаља источне Европе.

Такође, ЕРУ је издао саопштење у којем објашњава да би победник такмичења био исти и да су гласале искључиво западноевропске земље, описавши победу Србије „заслуженом и историјском”. Извршни супервизор ЕРУ за Песму Евровизије је објаснио да би коначни резултати били другачији за само неколико земаља да су коришћени гласови публике и жирија (тада резервног) по систему 50%:50%. Затим, анализа Гугл претраживача је показала да је ове, као и многих година, победничка песма добијала гласове из оних земаља у којим је та песма била највише претраживана и пре самог такмичења.

Наредне године су уведена два полуфинална такмичења и земље са значајном историјом пријатељског гласања су раздвајане у различита полуфинала. Две године касније уведен је систем по којем се бодови земаља које гласају формирају на основу комбинације гласова стручног жирија и гласања публике у размери 50%:50%

Награде Марсел Безенсон 
 Награда новинара: , Верка Сердјучка, -{Dancing Lasha Tumbai}-
 Награда композитора за најбољу композицију: , Магди Ружа, -{Unsubstantial Blues}- (композитор: Магди Ружа)
 Награда досадашњих победника за најбољег извођача: , Марија Шерифовић, Молитва

Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Helsinki 2007}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2007. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 20. априла 2007. године издала кућа -{Universal Music Group}-. Албум садржи свих 42 песама изведених на Евросонгу 2007. године, укључујући полуфиналне нумере које нису добиле право учешћа у великом финалу.

Напомене

Референце

Види још 
 Песма Евровизије
 Беовизија 2007.

Спољашње везе 

Песма Евровизије 2007.
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2007.